Battle Creek hace referencia a varios artículos sobre ciudades estadounidenses:

Battle Creek (Míchigan)
Battle Creek (Iowa)
Battle Creek (Nebraska)